HRP est un sigle qui peut désigner :
 Hors RolePlay, dans les jeux vidéo, des discussions venant du joueur et non du personnage ;
 Haute randonnée pyrénéenne, un itinéraire traversant les Pyrénées d'ouest en est par la ligne de crêtes ;
 Horseradish peroxidase (en français peroxydase de raifort), une enzyme connue pour sa capacité à amplifier un faible signal biochimique ;
 Histidine Rich Protein, un antigène que l'on retrouve chez le parasite responsable du paludisme : le plasmodium ;
 hématome rétro-placentaire, une complication très grave de la grossesse, responsable d'une hémorragie parfois massive développée entre le placenta et l'utérus ;
  , un projet japonais public-privé de robotique humanoïde, à l'origine des prototypes HRP-2 et HRP-4C.